Michailowo () ist ein russischer Ortsname:
 Michailowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Michailowo (Jaroslawl), Dor fin der Oblast Jaroslawl
 Michailowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Eszerningken/Escherningken sowie Wallehlischken, 1938 bis 1946 Neupassau bzw. Hagelsberg, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Michailowo (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Michailowo (Nischni Nowgorod Krasnyje Baki), Dorf im Rajon Krasnyje Baki, Oblast Nischni Nowgorod
 Michailowo (Nischni Nowgorod, Semjonow), Dorf im Rajon Semjonow, Oblast Nischni Nowgorod
  Michailowo (Nischni Nowgorod, Uren), Dorf im Rajon Uren, Oblast Nischni Nowgorod
 Michailowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Michailowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Michailowo (Rjasan), Dor fin der Oblast Rjasan
 Michailowo (Smolensk, Jarzewo), Dorf im Rajon Jarzewo, Oblast Smolensk
 Michailowo (Smolensk, Krasny), Dorf im Rajon Krasny, Oblast Smolensk
 Michailowo (Smolensk, Welisch), Dorf im Rajon Welisch, Oblast Smolensk
 Michailowo (Twer, Beschezk), Dorf im Rajon Beschezk, Oblast Twer
 Michailowo (Twer, Molokowo), Dorf im Rajon Molokowo, Oblast Twer
 Michailowo (Twer, Peno), Dorf im Rajon Peno, Oblast Twer
 Michailowo (Twer, Wyschni Wolotschok), Dorf im Rajon Wyschni Wolotschok, Oblast Twer
 Michailowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Michailowo (Wologda, Grjasowez, Jurowo), Dorf in der Gemeinde Jurowo, Rajon Grjasowez, Oblast Wologda
 Michailowo (Wologda, Grjasowez, Sidorowo), Dorf in der Gemeinde Sidorowo, Rajon Grjasowez, Oblast Wologda
 Michailowo (Wologda, Tscheropowez, Abakanowo), Dorf in der Gemeinde Abakanowo, Rajom Tscheropowez, Oblast Wologda